Der Korea-National-League-Pokal 2019 war die 15. und letzte Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften der Korea National League gewesen. An diesen Turnier nahmen die 8 Mannschaften der Korea National League teil. Titelverteidiger war der Daejeon Korail FC.

Das Pokalturnier begann am 19. Mai mit der Gruppenphase und endete am 2. Juni 2019 mit den Pokalfinale.

Modus 
Alle 8 National League-Teams wurden in zwei Gruppen mit je 4 Mannschaften aufgeteilt. Die besten zwei aus beiden Gruppen qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Gewinner des Halbfinales spielen im Finale um den Pokal.

Teilnehmende Mannschaften 

 Busan Transportation Corporation FC
 Changwon City FC
 Cheonan City FC
 Daejeon Korail FC
 Gangneung City FC
 Gimhae City FC
 Gyeongju KHNP FC
 Mokpo City FC

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

K.O.-Runde 
Im Halbfinale spielen die besten Vier Mannschaften gegeneinander um das Finalspiel. Im Finale ging es um den Korea National League Pokal 2019.

Halbfinale 
Das Halbfinale fand am 29. Mai 2019 statt.

|}

Finale 
Das Finale fand am 2. Juni 2019 statt.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielplan
 Transfermarkt.de

Fußballsaison 2019
2019